Маргарет Корт була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не брати участі.

В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Франсуаза Дюрр здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (фінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)

 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Франсуаза Дюрр (переможниця)

Основна сітка

Основна сітка

Посилання 
 

Canadian Open (теніс)